Paramount International Networks (скр. PIN) – международное подразделение работающее за пределами США, и которое полностью принадлежит Paramount Global. Главный офис, который отвечает за вещание, лицензирование, запуск новых телеканалов и стриминговых сервисов на территориях Европы и Азии располагается в Лондоне. Компанию входят такие бренды: Paramount Network, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET и Colors TV, а также каналы CBS, которые находятся в совместном владении с AMC Networks International. PIN владеет 30% акций анимационной студии Rainbow SpA в Италии, а также 49% акций Viacom18, остальные 51% акции принадлежат индийскому партнеру TV18.

VIMN в России

В начале 2011 года Viacom international Media Networks (VIMN) открыла представительство в Москве, ответственное за рынки России и стран СНГ, Украины и Прибалтики. На сегодняшний день телеканалы VIMN входят в пакеты ведущих кабельных и спутниковых операторов.

Портфолио компании состоит из двенадцати музыкальных, молодежных, семейных и развлекательных каналов, включая Nickelodeon, Paramount Comedy, Paramount Channel, MTV и другие. На музыкальных и молодежных каналах транслируется локальная и международная музыка, а также известные зарубежные шоу, такие как «Тачку на прокачку» (Pimp My Ride), «Голливудские холмы» (The Hills), «Захотели — похудели» (I Used to Be Fat), «Неуклюжая» (Awkward) и «Одиночество в сети» (Catfish).

1 октября 2013 года в России начал вещание обновленный телеканал MTV Россия, который теперь находится под полным редакционным и операционным контролем Viacom. В 2013 году в России запущен ряд проектов с крупнейшими операторами мобильной связи — Ростелеком и Мегафон . В феврале 2014 года «Ростелеком» и Viacom International Media Networks Viacom подписали соглашение о запуске в России популярного круглосуточного телеканала Paramount Channel в цифровом и HD-форматах.

Компания Viacom активно занимается развитием направления потребительской продукции, взаимодействуя с крупнейшими производителями России. 

Подразделение по потребительской продукции Nickelodeon и Viacom (Nickelodeon Viacom Consumer Products) управляет мировым бизнесом по лицензированию таких брендов, как Nickelodeon, MTV и Comedy Central. Сегодня на российском рынке доступно большое количество потребительских товаров VIMN, включая недавно запущенных «Черепашки-ниндзя», «Даша – путешественница» и «Губка Боб Квадратные Штаны», а также шоу для старшей аудитории «Южный парк». 

Популярные шоу, входящие в портфолио Viacom International Media Networks, доступны аудитории по всей России на эфирных каналах «Ю», ТНТ и 2x2. Это новые или многолетние партнеры компании.

Аудитория брендов Viacom по всему миру составляет более 700 млн. домохозяйств в 170 странах на 37 языках, которые они охватывают с помощью более 200 телевизионных каналов с локализованной программной политикой и управлением и более 550 цифровых медийных проектов.

Портфолио

Портфолио VIMN в России состоит из 12 музыкальных, молодежных, семейных и развлекательных каналов: 

 Nickelodeon
 Nick Jr.
 Nick HD
 NickToons
 Paramount Comedy
 Paramount Channel
 MTV
 MTV Live HD
 MTV 90e
 MTV 00e
 MTV 80e

Будущие каналы
 Kids Channel International (13 февраля 2019)

Награды

 Paramount Comedy и Nickelodeon стали победителями Второго Конкурса МедиаБренд в пяти номинациях в 2014 г. 

 Paramount Comedy получил приз зрительских симпатий по итогам премии «Большая Цифра» в 2014 г. 

 Nickelodeon трижды был признан лучшим детским зарубежным каналом в России по итогам премии «Большая Цифра» в 2011, 2013 и в 2014 гг.

Примечания

Ссылки

 Официальный сайт ViacomCBS Networks International